es un futbolista japonés que se desempeña como centrocampista.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Personas de la prefectura de Osaka
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Kyoto Sanga FC
Futbolistas del Vegalta Sendai
Futbolistas del Tokushima Vortis
Futbolistas del Tochigi Soccer Club